Нікі́форов, також Ники́форов () — російське прізвище, утворене від особового імені Никифор. Відомі носії:
 Нікіфоров Василь Семенович (* 1954 — †2015) — український військовик. Генерал-лейтенант. Був заступником командувача Повітряних Сил з авіації — начальником авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
 Нікіфоров Дмитро Олександрович (* 1966) — президент футбольного клубу «Горизонт».
 Нікіфоров Євген Валерійович (* 1970) — російський військовик, генерал-майор. Один з кураторів терористичних сил під час збройної агресії на сході України.
 Нікіфоров Леонард Львович (1934—2001) — український радянський діяч, генеральний директор Київського виробничого об'єднання імені Корольова. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Нікіфоров Олексій Володимирович (* 1976) — український військовий.
 Нікіфоров Петро Опанасович (* 1955) — український вчений.

Жінки 
 Нікіфорова Надія Яківна — черкаська художниця, заслужений художник України.

Никифоров 
 Никифоров Анатолій Олександрович — радянський діяч органів державної безпеки, генерал-лейтенант. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Никифоров Василь Васильович — якутський громадський діяч, вчений, письменник, журналіст. Ватажок якутської інтелігенції початку XX століття
 Никифоров Василь Миколайович (1832 — 1908) — православний священик, дослідник історії міста Олександрія.
 Никифоров Віктор Васильович (* 1931) — радянський хокеїст.
 Никифоров Олександр Валерійович — радянський та український футболіст, півзахисник. Майстер спорту (1989).
 Никифоров Сергій Сергійович (* 1986) — український телеведучий. Прессекретар Президента України з 9 липня 2021 року.
 Никифоров Сергій Юрійович (* 1994) — український легкоатлет.
 Никифоров Юрій Валерійович (* 1970) — український і російський футболіст.
 Никифорова Ксенія Володимирівна — російський геолог. Доктор геолого-мінералогічних наук.

Російські прізвища